Ulyanidae — ископаемое семейство жуков-долгоносиков. Иногда рассматривается как подсемейство Ulyaninae в составе семейства Ithyceridae. Обнаружено в меловых отложениях (125—85 млн лет) Монголии (местонахождение около озера Бонцаган) и России (Хабаровский край, около реки Хатанга).

Описание 
Длина тела 1—2 см. От других семейств долгоносикообразных жуков отличается дорзоапикальным размещением усиков, крупными и плоскими жвалами. Нижнегубные щупики 4-члениковые. Есть голенные шпоры. Семейство было впервые описан в 1993 году российским палеоэнтомологом Владимиром Васильевичем Жерихиным (1945—2001), а валидный статус подтверждён в 1999 году в ходе ревизии и описания новых видов и рода российским энтомологом Вадимом Геннадьевичем Грачёвым (1963—2006).

Классификация 
  
   — Россия
  
   — Монголия
   — Россия

В 1999 году в состав Ulyanidae был включён род . Однако, позднее его перенесли в состав подсемейства Slonikinae (вместе с родом Slonik).
  
   — Монголия

Примечания

Литература 
 Арнольди Л. В., Жерихин В. В. и др. Мезозойские жесткокрылые. Труды ПИН, том 161. М. 1977. 204 с.
 A. A. Legalov. 2019. A review of the Curculionoidea (Coleoptera) from European Eocene ambers. Geosciences 10(16):1—74 [M. Clapham/M. Clapham]

Вымершие жесткокрылые
†
†
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии